Ванегас има више значења:

 Ванегас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Ванегас (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ванегас (Ванегас, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику